Tavani ist der Nachname von:
Francesco Tavani (1831–1905), italienischer Bischof
Marco Tavani (* 1957), italienischer Astrophysiker